Mullikenova lestvica (ali tudi Mulliken-Jaffejeva lestvica) je lestvica za elektronegativnost kemijskih elementov. Leta 1934 jo je razvil ameriški fizik in kemik Robert Sanderson Mulliken. Lestvica temelji na Mullikenovi elektronegativnosti, cM, ki je povezana z elektronsko afiniteto EAv (težnja atoma, da postane negativno nabit) in z ionizacijskim potencialom IEv (težnja atoma, da postane pozitivno nabit):

cM = (IEv + EAv)/2

Nekaj vrednosti:

Glej tudi 

 Paulingova lestvica,
 Allred-Rochowa lestvica.

Elektrika in magnetizem
Kemija